Rue de la Demi-Lune peut faire référence à :
la rue de la Demi-Lune à Montreuil (Seine-Saint-Denis)
la rue de la Demi-Lune à Puteaux
la rue de la Demi-Lune à Strasbourg
l'ancien nom de la rue Le Bua à Paris
l'ancien nom de la rue Gudin à Paris

Voir aussi 
 Demi-lune (homonymie)